

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Luszewo est un village  dans la powiat de Ciechanów
 Luszewo est un village  dans la powiat de Mława